Alex Jones může být:

 Alex Jones (novinář) (* 1946) – americký novinář
 Alex Jones (fotbalista) (* 1964) – anglický fotbalista
 Alex Jones (* 1974) – americký konferenciér a moderátor
 Alex Jones (kriketista) (* 1988) – velšský kriketista
 Alex Jones (ragbista) (* 1993) – velšský ragbista

Jonesová
 Alex Jonesová (* 1977) – velšská televizní moderátorka

Externí odkazy